Albillos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Albillos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Albillos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar